Ain Dfali kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aïn Dfali (källa), Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, 
 Aïn Dfali (ort), Taza-Al Hoceïma-Taounate, 
 Ain Dfali (kommun i Marocko), Gharb-Chrarda-Béni Hssen, Sidi-Kacem, 

Robotskapade Marockoförgreningar